Драхтік () — вірменські села:

 Драхтік (Гадрут) — село у Гадрутському районі, Нагірно-Карабаська Республіка
 Драхтік (Ґегаркунік) — село у марзі (області) Ґегаркунік, Республіка Вірменія